Mistrzostwa Europy U-16 w piłce nożnej 2000 odbyły się w terminie 1 maja - 14 maja 2000 w Izraelu.

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Ćwierćfinał

Półfinał

Mecz o trzecie miejsce

Finał

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-16 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-18 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

2000 w Europie
2000 w Izraelu
2000 w piłce nożnej
Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
Piłka nożna w Izraelu